Fontelicella intermedia är en snäckart som beskrevs av Tryon 1865. Fontelicella intermedia ingår i släktet Fontelicella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
intermedia